Кара Блек і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі.

Анна-Лена Гренефельд і Шахар Пеєр виграли титул, у фіналі перемігши пару Марія Елена Камерін і Хісела Дулко з рахунком 6–1, 6–4.

Сіяні пари

Результати

Сітка

Примітки

Посилання 
 Main and Qualifying Draw 

2006
Bank of the West Classic